Slivno je lahko:
 Slivno, Slovenija
 Slivno Ravno (Hrvaška)
 Slivno, Bosna in Hercegovina
 Slivno, Šibenik (Hrvaška)
 Slivno, Runovići (Hrvaška)
 Slivno, Trst (Italija)